Déli autópálya – egy soha meg nem valósult autópálya-projekt közkeletű rövidítése
Német Munkáspárt (Deutsche Arbeiterpartei), az NSDAP elődjének rövidítése
Directory Access Protocol
DAP humán géntípus